Opération renaissance peut faire référence à :

 Opération Renaissance : nom donné à des opérations militaires des Forces armées canadiennes.
 Opération renaissance : une émission de télévision française de docu-réalité diffusée sur M6 en 2021, et présentée par Karine Le Marchand.

Homonymie